Malden peut faire référence à :

Toponymes 

 Malden, un village américain de l'État de l'Illinois,
 Malden, une ville américaine de l'État du Massachusetts,
 Malden, une ville américaine de l'État du Missouri,
 Malden, une ville américaine de l'État de New York,
 Malden, une ville américaine de l'État de Virginie-Occidentale,
 Malden, une ville américaine de l'État de Washington,
 Malden (Gueldre), une ville néerlandaise dans la commune de Heumen,
 l'île Malden, une île appartenant aux Kiribati,
 Malden, une île fictive faisant partie du jeu  et ,

Personnes 
 Karl Malden (1912-2009), un acteur et réalisateur américain.